Jaguaquara kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Jaguaquara (ort), Bahia, 
 Jaguaquara (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar